Git (mineraloïde), een mineraloïde
 Git (software), een versiebeheersysteem